Anna av Kleve kan syfta på:

 Anna av Kleve (1495–1567), dotter till Johan II av Kleve och gift med Filip III av Waldeck
 Anna av Kleve (1515–1557), dotter till Johan III av Kleve och gift med Henrik VIII av England
 Anna av Kleve (1552–1632), dotter till Vilhelm V av Kleve och gift med Filip Ludvig av Pfalz-Neuburg
 Anna av Kleve (1576–1625), mer känd som Anna av Preussen, dotter till Albrekt Fredrik av Preussen och gift med Johan Sigismund av Brandenburg